Gonzaga puede hacer referencia a:

Lugares 
 Gonzaga, municipio de la región del Valle del Cagayán, en Filipinas.
 Gonzaga, comunidad de la provincia de Mantua, región de Lombardía.

Personas 
 Familia Gonzaga, casa noble italiana que gobernó la ciudad-estado y luego el ducado de Mantua.
 Francisco I Gonzaga, condottiero italiano, señor de Mantua.
 Luis Gonzaga, santo de la Iglesia católica, patrono de la juventud.